Die St. Petersburg Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Oktober 2002 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marat Safin, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Im Finale schlug der Franzose Sébastien Grosjean (Nr. 3 der Setzliste) den Russen Michail Juschny. Für Grosjean war es der dritte Titel seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Denis Golowanow und Jewgeni Kafelnikow, die in diesem Jahr im Viertelfinale ausschieden. Stattdessen gewannen die an zwei gesetzte Paarung aus David Adams und Jared Palmer das Turnier. Zusammen war es ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Adams war es insgesamt der 18., für Pamer der 25. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Sankt Petersburg